Chipata (Zambia)
 Chipatá (Colombia)